Wegnershof steht für:
 Wegnershof (Randowtal), ein Wohnplatz in der Gemeinde Randowtal, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Trzebień (Recz), deutsch Wegnershof, Wohnplatz bei Recz (Reetz) in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Spotkanie, deutsch Wegnershof, Ortsteil der Gmina Szczecinek, Woiwodschaft Westpommern, Polen